Васи́льевское — топоним.

Населённые пункты

Волгоградская область 
 Васильевское — село в Октябрьском районе.

Вологодская область 
 Васильевское — деревня в Бабаевском районе.
 Васильевское — село в Великоустюгском районе.
 Васильевское — посёлок в Вологодском районе.
 Васильевское — деревня в Сокольском районе.
 Васильевское — деревня в Климовском сельском поселении Череповецкого района.
 Васильевское — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Васильевское — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Васильевское — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Васильевское — деревня в Ивановском районе.
 Васильевское — деревня в Приволжском районе.
 Васильевское — село в Шуйском районе.

Иркутская область 
 Васильевское — деревня в Нукутском районе.

Калининградская область 
 Васильевское — посёлок в Гурьевском районе.

Калужская область 
 Васильевское — деревня в Дзержинском районе.
 Васильевское — деревня в Медынском районе.
 Васильевское — деревня в Мосальском районе.

Кировская область 
 Васильевское — село в Немском районе.

Костромская область 
 Васильевское — деревня в Буйском районе.
 Васильевское — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Васильевское — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Васильевское — деревня в Мантуровском районе.
 Васильевское — деревня в Чухломском районе.
 Васильевское — деревня в Шарьинском районе.

Марий Эл 
 Васильевское — село в Юринском районе.

Московская область 
 Васильевское — деревня в сельском поселении Чисменское Волоколамского района.
 Васильевское — деревня в сельском поселении Ярополецкое Волоколамского района.
 Васильевское — деревня в сельском поселении Волковское Рузского района.
 Васильевское — деревня в сельском поселении Колюбакинское Рузского района.
 Васильевское — село в Сергиево-Посадском районе.
 Васильевское — деревня в городском округе Серебряные Пруды.
 Васильевское — деревня в Серпуховском районе.
 Васильевское — село в Ступинском районе.
 Васильевское — деревня в городском округе Шаховская.
 Васильевское — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Васильевское — деревня в Воскресенском районе.
 Васильевское — деревня в Городецком районе.

Новгородская область 
 Васильевское — деревня в Новгородском районе.

Пермский край 
 Васильевское — село в Ильинском районе.

Псковская область 
 Васильевское — деревня в Локнянском районе.
 Васильевское — деревня в Пушкиногорском районе.

Смоленская область 
 Васильевское — село в Гагаринском районе.
 Васильевское — село в Сафоновском районе.
 Васильевское — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Васильевское — деревня в Зубцовском районе.
 Васильевское — село в Калининском районе.
 Васильевское — деревня в Кашинском районе.
 Васильевское — деревня в Селижаровском районе.
 Васильевское — деревня Ново-Ямского сельского поселения Старицкого района.
 Васильевское — деревня сельского поселения Паньково Старицкого района.

Тульская область 
 Васильевское — село в Венёвском районе.
 Васильевское — деревня в Плавском районе.
 Васильевское — деревня в Чернском районе.

Удмуртия 
 Васильевское — село в Красногорском районе.

Ярославская область 
 Васильевское — деревня в сельском поселении Красный Профинтерн Некрасовского района.
 Васильевское — деревня в сельском поселении Некрасовское Некрасовского района.
 Васильевское — деревня в Первомайском районе.
 Васильевское — деревня в Пошехонском районе.
 Васильевское — деревня в Рыбинском районе.
 Васильевское — село в Ярославском районе.
 Васильевское — деревня в Ярославском районе.

Другое 
 Васильевское — озеро на Камчатке.

См. также 
 Васильевское-Соймоново